Vertrag von San Ildefonso steht für:

 Erster Vertrag von San Ildefonso zwischen Spanien und Portugal (1777)
 Zweiter Vertrag von San Ildefonso zwischen Spanien und Frankreich (1796)
 Dritter Vertrag von San Ildefonso zwischen Spanien und Frankreich (1800)